Кудутль — село в Гергебильском районе Дагестана. Образует сельское поселение село Кудутль как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Расположено в 10 км к северо-западу от села Гергебиль.

Население 

Моноэтническое аварское село.

Примечания 

Населённые пункты Гергебильского района
Муниципальные образования Гергебильского района
Сельские поселения Дагестана